Tatarinov (masculin ; ) ou Tatarinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Guennadi Tatarinov (1991-), coureur cycliste russe
 Mikhaïl Tatarinov (1966-), joueur de hockey sur glace russe
 Leonid Tatarinov (1926-2011), paléontologue russe
Patronyme russe